Welzenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Welzenbach (* 1965), deutscher Bildhauer
 Willo Welzenbach (1899–1934), deutscher Bergsteiger